Devoto ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Devoto (1832–1916), italienischer Unternehmer
 Bernard DeVoto (1897–1955), US-Schriftsteller
 Giacomo Devoto (1897–1974), italienischer Linguist, Romanist und Lexikograf
 Howard Devoto (bürgerlich Howard Trafford; * 1952), englischer Rocksänger und Texter
 Juan E. Pivel Devoto (1910–1997), uruguayischer Schriftsteller, Pädagoge und Politiker
 Ulises Pivel Devoto (1923–1981), uruguayischer Politiker

Devoto steht für:
 Devoto (Córdoba), Ort in Argentinien
 Villa Devoto, Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien